Брегвадзе () може да се отнася за:

 Бачана Брегвадзе (1936 – 2016) – писател, преводач и учен;
 Борис Брегвадзе (1926 – 2012) – балетист, педагог и народен артист на РСФСР;
 Виталий Брегвадзе (р. 1967 г.) – футболист;
 Нани Брегвадзе (р. 1938 г.) – грузинска певица, работила дълго време и в Русия.